Юм () — английская фамилия.

Известные носители:
 Юм, Аллан Октавиан (1829—1912) — английский колониальный чиновник, учёный-орнитолог.
 Юм, Дэвид (1711—1776) — шотландский философ.
 Юм, Джеймс (около 1584—?) — шотландский математик.
 Юм, Джозеф (1777—1855) — английский политический деятель.
 Юм, Джордж (1862—1936) — английский шахматный композитор.

Топоним 
 Юм — река, Юрлинский район, Пермский край, Россия
 Юм — село, Юрлинский район, Пермский край, Россия

См. также